Die Idea Prokom Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. August 2005 in Sopot stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Washington das Legg Mason Tennis Classic gespielt, das genau wie das Turnier in Sopot zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Der an Position 3 gesetzte Guillermo Coria schied als letzter Gesetzter im Halbfinale gegen Florian Mayer aus, der damit sein erstes Finale erreichte. Gleiches galt für Gaël Monfils, der in seinem ersten Finale gleich seinen ersten Titel gewann. Im Finale schlug er den Turniersieger von 2001 José Acasuso. Damit gewann er seinen ersten Karrieretitel.
Die Vorjahressieger im Doppel, František Čermák und Leoš Friedl, spielten in diesem Jahr nicht beim Turnier. So holten sich die Turniersieger von 2003, Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, als Setzlistenvierte den Titel zurück. Im Finale schlugen sie die Setzlistendritten Lucas Arnold Ker und Sebastián Prieto, letzterer war schon im Vorjahr im Finale unterlegen. Fyrstenberg und Matkowski gewannen ihren dritten gemeinsamen Titel und jeweils auch den dritten Titel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 404.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Sopot